La fàbrica Batlló-Llenas era un conjunt d'edificis, avui desapareguts, situats al carrer de la Riereta i de Sant Rafael del Raval de Barcelona, format per la juxtaposició de dues finques originàriament separades.

L'abril de 1839, Josep Batlló i Barrera (vegeu nissaga Batlló) va presentar una sol·licitud per a construir una casa-fàbrica de planta baixa i tres pisos a la cantonada dels carrers de la Riereta i Sant Rafael, segons el projecte del mestre d'obres Narcís Nuet. Poc després, el juny del mateix any, va presentar una segona sol·licitud per construir una miranda sobre la caixa d'escala de l'edifici en construcció.

El juliol de 1839, el tintorer Joan Llenas i Colom va demanar permís per a construir una casa-fàbrica de planta baixa, 4 pisos, miranda i una "quadra" de planta baixa, al nou carrer de Sant Rafael i al costat de la dels germans Batlló, segons el projecte de l'arquitecte Josep Vilar.

El 1846, Batlló Germans va presentar una sol·licitud per a legalitzar-ne la màquina de vapor, segons els plànols de l'arquitecte Francesc Daniel Molina, mentre que Joan Llenas va fer el mateix el 1847 amb els plànols de l'arquitecte Josep Vilar.

Segons les “Estadísticas” de 1850, la fàbrica Batlló del carrer de la Riereta estava dotada d'una màquina de vapor de 8 CV, amb una filatura mecànica de 1.440 fusos de mule-jenny i donava treball a uns 41 operaris. Tanmateix, poc després la producció va ser traslladada a la fàbrica del carrer del Marquès de Barberà (vegeu fàbrica Amat-Llopis), ampliada amb un pis més per a tal fi.

Arran de la mort de Joan Llenas el 1851, la indústria de tints passaria a mans de la raó social Llenas Germans, amb Francesc Llenas i Duran al capdavant, que segurament va adquirir la fàbrica veïna dels Batlló per ampliar-ne les instal·lacions. Posteriorment, i amb l'entrada com a soci d'Emili Chalaux, la societat es diria Francesc Llenas Germans i Chalaux: «Riereta, 19, Tintorería de seda, lana, hilo y algodon.-Gran fábrica movida por vapor, y montada á la altura de las principales del extranjero. En este antiguo y acreditado establecimiento hay épocas en el año que se tiñen de 5000 á 6000 libras diarias. D. Francisco Llenas hermanos y Chalaux.»

Després de la mort de Francesc Llenas i d'Emili Chalaux, Francesc Llenas i Ventura (1844-1918) hi va muntar una fàbrica de teixits de cotó sota la raó Llenas i Gallet. Aquest lloc va ser l'escenari d'una violació el 1904:Una jóven obrera de la fábrica de tejidos que los señores Llenas y Gallet poseen en la calle de la Riereta, 19, ha denunciado esta mañana al Juzgado que á eso de las seis y media el mayordomo del establecimiento, Vicente Pascuet, de 25 años, subió á la habitación en que dicha muchacha se ponía la ropa de trabajo, cerró la puerta con llave, derribó á la joven y á viva fuerza la atropelló brutalmente. La jóven salió luego de la fábrica y denunció el hecho á la guardia municipal, la cual detuvo al violador, conduciéndole junto con la muchacha, al Juzgado.

El 1910, el nou propietari Joan Sanpera i Torras va demanar permís per a deconstruir una part de l'antiga fàbrica dels Batlló, donant-li l'aspecte amb què va arribar fins a finals del , quan era ocupat per un taller de fusteria i va ser enderrocat pel PERI.

Notes

Referències

Bibliografia 
 
 

Edificis de Barcelona desapareguts
B
Fàbriques tèxtils de Barcelona
Carrer de la Riereta